Carlos Rojas ist der Name folgender Personen:

* Carlos Rojas (* 1928), chilenischer Fußballspieler
 Carlos Cristancho Rojas, venezolanischer Diplomat
 Carlos Vasallo Rojas (1908–1983), chilenischer Politiker und Diplomat